Талый Ручей:
 Талый Ручей (река) — река.
 Талый Ручей (аэродром) — аэродром в Мурманской области.